Челопеци — топоним:

 Челопеци — село в общине Вранештица Республики Македония;
 Челопеци — посёлок в общине Жупа-Дубровачка Хорватии.